Карнс Сити има више значења:
 Карнс Сити (Тексас)
 Карнс Сити (Пенсилванија)